Kratica za Mathematical Inequalities and Applications, međunarodni znanstveni časopis sa sjedištem u Hrvatskoj
MIA's, belgijska glazbena nagrada
IATA-ina oznaka za Međunarodnu zračnu luku Miami